Balassa Ferenc
 Balassa Ferenc (?–1526) horvát–dalmát és szlavón bán
 Balassa Ferenc 1564-ben tokaji kapitány
 Balassa Ferenc 1652-ben gyarmati várkapitány
 Balassa Ferenc (1736–1807) koronaőr, kamaraelnök, horvát–dalmát és szlavón bán (Balassa VII. Ferenc)
 Balassa Ferenc (1794–1860) grafikus, festőművész
 Balassa Ferenc (1911–1990) fotóművész
hasonló nevűek
 Ragályi-Balassa Ferenc (1864–1942) főnemes